FVK eller Fvk kan stå för

 FVK – en brittiskt musikgrupp 2008–2016, se Fearless Vampire Killers
 FVK – en tidigare utbildning (Förvaltarkursen) i svenska försvarsmakten , se Försvarets förvaltningshögskola
 FVK – en volleybollklubb i Floby, se Floby VK
 Fvk – stationssignatur för Furuvik, se Lista över trafikplatssignaturer i det svenska järnvägsnätet